План Чико има више значења:

 План Чико (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 План Чико (Хопала), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 План Чико (Коатепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 План Чико (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику